Нуево Буенависта има више значења:

 Нуево Буенависта (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Буенависта (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику